Ел Кампо де Авијасион има више значења:

 Ел Кампо де Авијасион (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кампо де Авијасион (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику